Хартман I фон Верденберг (Hartmann I. von Werdenberg) (ум. ок. 1271) — последний граф Крайбурга и Марквартштайна (1256—1259), граф фон Верденберг (1247—1258), граф фон Верденберг-Зарганс (с 1258).

Биография 
Сын Рудольфа I фон Верденберга (старшего сына Гуго фон Тюбингена, графа фон Монтфорт с 1208) и Клеменции фон Кибург.

В 1256 году женился на Елизавете, дочери и наследнице умершего в 1248 году Рапото III фон Ортенбурга, пфальцграфа Баварии, и по правам жены стал графом Крайбурга и Марквартштайна.

После смерти отца (до 1247) по результатам совершённого в 1258 году раздела с братом Гуго верденбергских владений получил южную часть, с резиденцией в основанном в 1260 году городе Зарганс.

В 1259 году продал графство Крайбург и другие бывшие владения покойного тестя герцогу Нижней Баварии Генриху XIII, который включил их в состав своего домена.

Дети 
 Рудольф II (ум. 1322), граф граф фон Верденберг-Зарганс
 Гартман, канонник в Бамберге
 Гуго, иоаннит, комтур в Веденсвиле.

Примечания

Литература 
 Friedrich Hausmann: Die Grafen zu Ortenburg und ihre Vorfahren im Mannesstamm, die Spanheimer in Kärnten, Sachsen und Bayern, sowie deren Nebenlinien, erschienen in: Ostbairische Grenzmarken — Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst und Volkskunde, Nr. 36, Passau / 1994
 Johann Nepomuk von Vanotti: Geschichte der Grafen von Montfort und von Werdenberg. Belle Vue bei Konstanz 1845. Nachdr. Bregenz 1988

Графы Верденберга
Графы Крайбурга
Графы Марквартштайна